— японский автогонщик.

Спортивная карьера 
Косукэ начал свою гоночную карьеру в 1994 году: в картинговых соревнованиях. За несколько лет в подобных гонках Мацуура показал себя очень быстрым и стабильным пилотом, а в 1997 году выиграл кубок мира в Формуле-А и занял второе место в чемпионате мира, где среди прочих опередил и будущего чемпиона Международной Формулы-3000 Витантонио Льюцци.

Прогресс молодого соотечественника был замечен руководством автоспортивной программы концерна Honda, пригласившей Косукэ на тесты в поддерживаемый полулюбительский чемпионат Formula Dream. Мацуура хорошо себя зарекомендовал на испытаниях, получив возможность подписать контракт боевого пилота на сезон-1999. В данном первенстве он проводит два полноценных года, постепенно набираясь опыта работы с техникой формульного типа. В 2000 году Косукэ выигрывает семь из 13 гонок сезона, завоёвывая титул.

Оценив мастерство своего протеже, Honda переводит его в европейские автоспортивные серии, для начала договорившись с Prema Powerteam о месте боевого пилота в немецкой Ф3. В альянсе с одной из сильнейших команд чемпионата японец быстро привыкает к новым условиям и уже в дебютный сезон выигрывает свою первую гонку в серии, а через сезон завоёвывает звание вице-чемпиона, уступая лишь Гэри Паффетту, но опережая Тимо Глока и Райана Бриско. Затем японец проводит сезон в еврокубке Формулы-Рено V6, где сходу борется в лидирующей группе пелотона, одерживает три победы и занимает третью строчку в личном зачёте, уступив лишь Хосе Марии Лопесу и Нилу Яни.

Дороговизна более статусных европейских серий заставила менеджмент гонщика обратить своё внимание на Северную Америку, где договорившись с Агури Судзуки Косукэ стал боевым пилотом совместного коллектива Агури и Адриана Фернандеса, заменив в кокпите Роджера Ясукаву. В данной серии Мацуура проводит четыре сезона, периодически демонстрируя неплохую скорость и изредка отмечаясь финишами в Top5: в 2004 году финишировав четвёртым на Kentucky Speedway, а в 2007 став четвёртым на этапах в Бруклине и пятым — на этапе в Детройте. До поры позициям Косукэ в серии ничего не угрожало, но в 2007 году неплохо проявил себя в IRL Indy Lights ещё одно протеже Honda: Хидэки Муто, который сходу стал вице-чемпион этого подготовительного к IRL IndyCar первенства, а в конце сезона неплохо провёл свою дебютную гонку и в основном первенстве. Локальный всплеск собственных результатов не спас Мацууру: за Муто сыграли не только его неплохие результаты, но и предложение одной из ведущих команд серии — Andretti Green Racing — выставить для Хидэки отдельную машину на полный сезон.

Потеряв место в IRL IndyCar Косукэ вынужден был вернуться на родину, где попробовал участвовать сначала в Формуле-Ниппон, а затем сосредоточившись на выступлениях в Super GT, где в 2011 году он вновь объединил усилия с Агури Судзуки. В 2013 году Мацуура выиграл свою первую гонку в серии: в экипаже с Ральфом Фёрманом он победил на 300-километровом соревновании в Мурате.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

-

Родившиеся в Нагое
Картингисты
Автогонщики Японии
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено V6 Еврокубок
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Японии
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Пилоты Super GT